Thomson kan syfta på:
 fransk elektroniktillverkare, se Thomson
 brittisk resebyrå, se Thomson (resebyrå)

Antarktis 

 Thomson (udde),

USA 

 Thomson, Georgia, countyhuvudort, McDuffie County, 
 Thomson (ort i USA, Illinois), Carroll County, 
 Thomson (ort i USA, Minnesota), Carlton County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar